Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2017 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Diese wurde in jener Saison zum 20. Mal ausgetragen. Die Serie umfasste die vier Stationen Oberwiesenthal, Tschagguns, Oberstdorf und Planica. Sie begann am 19. August und endete am 1. Oktober 2017. Zwar erzielte Mario Seidl die meisten Punkte, doch konnte nur ein Athlet Gesamtsieger werden, der an allen Wettbewerben teilnahm. Der Grand Prix wurde somit von Kristjan Ilves gewonnen.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2017/18
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2017/18

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Tschagguns
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
Wintersport (Oberstdorf)
Wintersport (Slowenien)
Wintersport (Österreich)